

Вежбниця — село в гміні Битом-Оджанський Новосольського повіту Любуського воєводства
 Вежбниця — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства